Schwarze Brigade steht für:

 Schwarze Brigaden, faschistische paramilitärische Vereinigung in der Italienischen Sozialrepublik
 Schwarze Brigade, Servicepersonal in der Gastronomie, siehe Küchenbrigade #Trivia

Siehe auch:
 Schwarze Legion